Yahya Sulaiman Ali Al-Shehri (; Dammam, 1990. június 26. –) szaúd-arábiai labdarúgó, az Al Nassr középpályása.

A 2009–10-es szezonban mutatkozott be az élvonalban az Ettifaq FC utánpótlásából felkerülve.

További információk 

1991-ben született személyek
Szaúd-arábiai labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek